Collalto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Collalto (ort i Italien, Veneto), Provincia di Treviso, 
 Collalto (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Udine,

Österrike 

 Collalto (berg), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar